O termo Man Ray pode referir-se a:

 Man Ray, fotógrafo, pintor e anarquista norte-americano.
 Man Ray, grupo musical argentino formado em 1987.

Desambiguação